Harry Nilsson (1916–1993) svéd labdarúgó
 Harry Nilsson (1941–1994) amerikai énekes, dalszerző